Томас Уильям «Том» Хейнсон (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», а также тренировавший «Кельтов» с 1969 по 1978 год. Он был включён в Зал славы баскетбола в 1986 году за свои успехи в качестве игрока и в 2015 году — в качестве тренера. Том один из четырёх человек, которых включали в Зал славы в обеих категориях, трое других — это Джон Вуден, Билл Шерман и Ленни Уилкенс. Кроме того, он являлся одним из создателей профсоюза игроков в НБА. Работал комментатором игр «Селтикс» на канале CSN New England.

Карьера в НБА 
В 1956 году он был выбран «Бостон Селтикс» как территориальный выбор на драфте. В своём первом сезоне он был выбран для участия в матче всех звёзд НБА, стал новичком года НБА и вместе с командой завоевал свой первый чемпионский титул. Вместе с клубом он завоевал 8 чемпионских титулов в последующих 9 сезонах. В истории НБА только его товарищи по команде Билл Рассел и Сэм Джонс выигрывали больше чемпионских перстней за свою игровую карьеру. Хейнсон 6 раз участвовал в матче всех звёзд НБА. За его заслуги «Селтикс» закрепили за ним № 15.

Хейнсон также играл важную роль в НБА и за пределами игровой площадки. Он стал вторым президентом Ассоциации игроков НБА и был одним из главных действующих лиц в принятии понятия «свободный агент».

Тренерская карьера 
Хейнсон возглавил «Селтикс» перед сезоном 1969/70. В сезоне 1972/73 его команда закончила сезон с лучшим результатом в чемпионате 68—14 за что он был назван тренером года НБА, однако «Селтикс» проиграли в финале Восточной конференции. На следующий сезон он привёл «Селтикс» к чемпионским титулам, а в 1976 году ещё раз. Тренерскую карьеру он закончил с результатом 427—263.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола (как игрок)
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола (как тренер)
 Профиль на официальном сайте «Бостон Селтикс»

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Игроки «Бостон Селтикс»
Тренеры «Бостон Селтикс»
Президенты Ассоциации игроков НБА